Муска́т може стосуватися:

 Мускат — мускати, сорти винограду.
 Мускат (вино) — вино з винограду сорту Мускат.
 Мускатний горіх — прянощі у кулінарії.